Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2016 – siedemnaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 18 marca do 1 kwietnia 2016 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział osiem zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia osiem uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na cztery hierarchicznie ułożone dywizje i rozstawione w nich na według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Mecze we dwóch najwyższych dywizjach – Championship i Trophy – zostały rozegrane trzyetapowym systemem pucharowym w ciągu pięciu meczowych dni pomiędzy 18 a 26 marca w Lizbonie, w dwóch pozostałych natomiast systemem kołowym w Andorze na przełomie marca i kwietnia tegoż roku. Zespół mógł się składać z maksymalnie dwudziestu sześciu lub dwudziestu czterech zawodników urodzonych w latach 1998–1999. Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków.

Tytuł mistrzów Europy obroniła Francja, w drugiej dywizji triumfowali zaś Polacy.

Championship

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Trophy

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Conference 1

Conference 2

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2016 w rugby union
2016 w Portugalii
Sport w Lizbonie
Rugby union w Portugalii
2016 w Andorze
Sport w Andorze (miasto)